Het seizoen 1972/73 van de Belgische Tweede Klasse ging van start op 2 september 1972 en eindigde op 6 mei 1973. De competitie werd gewonnen door KSK Beveren.

Naamswijzigingen
 ARA La Gantoise wijzigde zijn naam in KAA Gent.
 R. Olympic Club de Charleroi wijzigde zijn naam in ROC de Montignies-sur-Sambre.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Klasse voor de start van het seizoen:
 KSK Beveren 
 KSV Waregem

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden uit de Derde Klasse:
 KSC Lokeren (kampioen in Derde Klasse A)
 KFC Winterslag (kampioen in Derde Klasse B)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste Klasse op het eind van het seizoen:
 KSK Beveren (kampioen)
 KSV Waregem (vice kampioen)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 R. Tilleur FC
 RAA Louviéroise 

Noot: Naast R. Tilleur FC en RAA Louviéroise, die sportief degradeerden, verdween ook R. Daring Club Molenbeek uit Tweede Klasse. Deze club zou opgaan in een fusie met R. Racing White.

Eindstand

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2